Max Weber kan syfta på bland andra:

Max Weber (general) (1824–1901), tysk revolutionär och brigadgeneral i Amerikanska inbördeskriget
Max Weber (zoolog) (1852–1937), nederländsk zoolog
Max Weber (1864–1920), tysk nationalekonom och sociolog
Max Weber (konstnär) (1881–1961), amerikansk konstnär
Max Weber (politiker) (1897–1974), schweizisk politiker

Se även 

Max Maria von Weber